Spring Valley es el nombre de varios lugares.

Estados Unidos 
Spring Valley (Arizona)
Spring Valley (California) (en el condado de San Diego)
Spring Valley (condado de Colusa, California)
Spring Valley (condado de El Dorado, California)
Valley Springs (California) (anteriormente Spring Valley)
Spring Valley (Illinois)
Spring Valley (Kentucky)
Spring Valley (Minnesota)
Spring Valley (Misisipi)
Spring Valley (Nevada)
Valle Spring (un valle en el norte de Nevada)
Spring Valley (Nueva York)
Spring Valley (Ohio)
Spring Valley (Oregón)
Spring Valley (Carolina del Sur)
Spring Valley (Wisconsin) (una villa en los condados de Pierce y St. Croix)
Spring Valley (condado de Rock, Wisconsin) (en el condado de Rock)
Spring Valley Village (Texas)
Spring Valley (Washington D. C.)